Ба́рриос () — фамилия испанского происхождения.

 Барриос, Агустин (1885—1944) ― парагвайский классический гитарист и композитор.
 Барриос, Аугусто (род. 1991) ― чилийский футболист.
 Барриос, Антонио (1910—2002) ― испанский футбольный тренер.
Барриос Ауйон, Хусто Руфино (1835—1885) ― гватемальский государственный и политический деятель, президент Гватемалы (1873—1885).
 Барриос, Вильмар (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Барриос, Лукас (род. 1984) — парагвайский футболист.
 Барриос, Майкл (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Барриос, Мигель де (1625—1701) — испанский и еврейский поэт и историк.
 Барриос, Хорхе Вальтер (род. 1961) — уругвайский футболист.
 Барриос, Хуан Луис (род. 1983) ― мексиканский легкоатлет.
 Барриос, Эдуардо (1884—1963) — чилийский поэт, прозаик, новеллист и драматург.
 Барриос, Ярелис (род. 1983) — кубинская метательница диска.
 Барриос Бустильос, Гонсало (1902—1993) — венесуэльский политический и государственный деятель.
 Барриос де Чаморро, Виолета (род. 1929) — никарагуанский политик, журналистка. Президент Никарагуа (1990—1997).

См. также